π – stała matematyczna
 π – funkcja matematyczna
 π – litera alfabetu greckiego
 π - symbol ciśnienia onkotycznego
 wiązanie π – rodzaj wiązania chemicznego
 mezon π
 PI – Państwo Islamskie
 Pi – film science-fiction z 1998
 Pi – album zespołu Lipali
 Pi – album Wojciecha Pilichowskiego
 Pi – miejscowość w Hiszpanii
 regulator PI
 PI - poliimidy